Плассак — коммуна во Франции, находится в департаменте Жиронда.
 Плассак — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Плассак — коммуна во Франции, находится в департаменте Шаранта.